«Mižerja» (в переводе с  «Печаль») — песня на хорватском языке, исполненная хорватской группой «Klapa s Mora» в песенном конкурсе «Евровидение 2013» от Хорватии. Автором песни является Горан Тополавац.

Информация о песне 

Песня «Mižerja» была заявлена в качестве участницы на «Евровидение 2013» специальным жюри хорватской национальной телекомпании HRT, в январе 2013 года. Заняв с песней 4-е место в первом полуфинале 14 мая, Klapa s Mora не вышла в финал конкурса.

Видеоклип 
Видеоклип песни был презентован 11 апреля 2013 года на официальном канале телекомпании HRT на видеохостинге Youtube. На апрель 2021 года его просмотрели более 450 тысяч раз.

Участники записи 

 Первый тенор -  Марко Шкугор
 Второй тенор -  Анте Галич
 Первый баритон -  Никша Антика
 Второй баритон -  Леон Батальяку
 Бас -  Ивица Влайч
 Бас -  Боян Каведжия

Примечания

Ссылки 
 Перевод слов песни «Mižerja» на русский язык, lyricstranslate.com
 Профиль Klapa s Mora на официальном сайте Евровидение
 
 Информация об ансамбле и песне

Синглы 2013 года
Песни Хорватии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»